Râul Valea Morii se poate referi la:

 Valea Morii - afluent al râului Crișul Repede
 Valea Morii - afluent al râului Gârbăul Mare
 Valea Morii - afluent al râului Iza
 Valea Morii - afluent al râuluiLuncani
 Valea Morii - afluent al Pârâului de Câmpie
 Valea Morii - afluent al  râuluiPleșcuța
 Valea Morii - afluent al râului Rușchița
 Valea Morii - afluent al râului Sălăuța
 Valea Morii - afluent al râului Săsar
 Valea Morii - afluent al  râului Șișești
 Valea Morii - afluent al  râului Tarna Mare
 Valea Morii - afluent al râului Timiș
 Valea Morii  - afluent al  râului Valea Lungă
 Valea Morii - afluent al râului Vișeu

e